Piojo signifie « pou » en espagnol et peut faire référence à :

Personnalités 
« Piojo » est le surnom de :
 Miguel Herrera (1968-), joueur de football international mexicain ;
 Claudio López (1974-), footballeur argentin.

Toponymes

Piojó, municipalité du département d'Atlántico.

Piojo, localité de l'État d'Amazonas.

Autres 
 Los Piojos, un groupe de rock argentin.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme